Aardrijkskunde
Massy (Essonne)
Massy (Seine-Maritime)
Massy (Saône-et-Loire)

Personen met de achternaam Massy
Pierre Massy, Nederlands voetballer